Glenorchy může odkazovat k:

Glenorchy (Nový Zéland) – město
Glenorchy (Victoria) – město australského spolkového státu Victoria
Glen Orchy – rokle ve Skotsku
City of Glenorchy – místní správa Hobartu
Glenorchy (Tasmánie) – předměstí City Of Glenorchy 
Glenorchy Camanachd – sportovní družstvo ze Skotska
Glenorchy Football Club – australský klub australského fotbalu